VolleyLigaen 2020/2021 – 59. sezon rozgrywek o mistrzostwo Danii w piłce siatkowej zorganizowany przez Volleyball Danmark. Zainaugurowany został 1 października 2020 roku i trwał do 18 kwietnia 2021 roku.

W VolleyLigaen uczestniczyło 9 drużyn. Po zakończeniu sezonu 2019/2020 klub  wycofał się z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej, fazy play-off oraz fazy play-down. W fazie zasadniczej drużyny rozgrywały między sobą po dwa spotkania systemem kołowym. W fazie play-off uczestniczyło 8 najlepszych drużyn fazy zasadniczej. Faza play-off składała się z ćwierćfinałów, półfinałów, meczów o 3. miejsce oraz finałów.

Po raz dziewiąty mistrzem Danii został klub , który w finale fazy play-off pokonał . Trzecie miejsce zajął . MVP rozgrywek wybrany został Kanadyjczyk Irvan Brar.

W sezonie 2020/2021 żaden duński klub nie występował w europejskich pucharach.

System rozgrywek 
Mistrzostwa Danii w sezonie 2020/2021 składają się z fazy zasadniczej, fazy play-off oraz fazy play-down.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej uczestniczy 9 drużyn. Rozgrywają one ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym (każdy z każdym – mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Osiem najlepszych drużyn uzyskuje awans do fazy play-off, drużyna z 9. miejsca trafia natomiast bezpośrednio do fazy play-down.

Faza play-off 
Ćwierćfinały
W ćwierćfinałach fazy play-off uczestniczy osiem najlepszych zespołów fazy zasadniczej. Pary ćwierćfinałowe tworzone są według klucza: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych spotkań ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Przegrani w parach trafiają do fazy play-down i grają o miejsca 5-9.

Półfinały
W półfinałach fazy play-off uczestniczą wygrani w parach ćwierćfinałowych. Pary półfinałowe powstają na podstawie miejsc z fazy zasadniczej, tj. pierwszą parę tworzą drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła najwyższe miejsce spośród drużyn uczestniczących w półfinałach oraz ta, która zajęła najniższe miejsce, drugą parę – dwa pozostałe zespoły. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Zwycięzcy w poszczególnych parach uzyskują awans do finału, natomiast przegrani rywalizują o 3. miejsce.

Mecze o 3. miejsce
O brązowy medal grają przegrani w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli. 

Finały
O tytuł mistrzowski grają zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce w tabeli.

Faza play-down 
W fazie play-down uczestniczą czterej przegrani w ćwierćfinałach fazy play-off oraz drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła 9. miejsce. Zespoły rozgrywają między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (każdy z każdym – mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Drużyny po rozegraniu wszystkich spotkań klasyfikowane są na miejscach 5-9 w zależności od pozycji zajętej w tabeli fazy play-down.

Żadna drużyna nie spada do niższej ligi.

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Faza play-down

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Drużyna sezonu 
Drużyna sezonu wybierana była przez członków poszczególnych drużyn. Po jednym głosie mieli kapitan oraz trener zespołów grających w VolleyLigaen.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Danii
2020 w Danii
2021 w Danii
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej